Монклю (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Монклю (Гар) — коммуна во Франции, в департаменте Гар.